île de San Nicola, île italienne faisant partie de l'archipel des îles Tremiti dans la mer Adriatique
 San Nicola dell'Alto, commune italienne de la province de Crotone dans la région Calabre en Italie
 San Nicola Baronia, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie
 San Nicola da Crissa, commune italienne de la province de Vibo Valentia dans la région Calabre en Italie
 Stadio San Nicola, stade de football situé à Bari dans la région des Pouilles en Italie

Voir aussi